Бачівськ — село в Україні, Глухівському районі Сумської області.
 Бачівськ — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією.